Die Copa Colsanitas Seguros Bolivar 2005 waren ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Bogotá. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 12. bis 20. Februar 2005 statt.

Im Einzel gewann Flavia Pennetta gegen Lourdes Domínguez Lino mit 7:64 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Emmanuelle Gagliardi / Tina Pisnik mit 6:4 und 6:3 gegen Ľubomíra Kurhajcová / Barbora Strýcová.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Copa Colsanitas Seguros Bolivar 2005 fand vom 12. bis 14. Februar 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
2005